

De Carolis comme nom de famille 

 Adolfo de Carolis (1874 - 1928), peintre, homme de lettres, illustrateur et photographe italien ;
 Mario De Carolis (1929 - ), basketteur italien ;
 Patrick de Carolis (1953 -), journaliste et écrivain français.

Homonymie de patronyme